Богданиха — название населённых пунктов.

Россия 
 Богданиха — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Богданиха — деревня в Ленинском городском округе Московской области.
 Богданиха — село в Башмаковском районе Пензенской области.